(Songbook) A Collection of Hits — седьмой альбом (и первый альбом лучших песен) американской кантри-певицы Триши Йервуд, вышедший в 1997 году. Диск стал первым альбомом Йервуд, достигшим первого места хит-парада Billboard country albums chart. В США альбом был сертифицирован четырежды платиновым RIAA, как проданный в количестве 4 миллионов копий. Он также был сертифицирован дважды платиновым в Канаде и платиновым в Австралии Альбом был выпущен в двух версиях — «американской» и «международной». Список композиций в этих двух изданиях был различным, так в международную версию вошёл дуэт Триши Йервуд с австралийским кантри-певцом Ли Кернаганом, которого не было на других версиях диска.

Список композиций

Список композиций международной версии

Позиции в чартах

Сертификация

Примечания 

Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums